A Recopa Africana foi fundada no início de 1975 pela Confederação Africana de Futebol, seguindo o exemplo da UEFA na Europa, a Recopa da UEFA, em 2004, juntou se a Copa da CAF para se tornar a Copa das Confederações da CAF.

Campeões

Estatísticas

Títulos por clube

Títulos por país

Técnicos campeões

Competições da Confederação Africana de Futebol
!